Le tournoi de tennis de Ponte Vedra Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Govortsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Yan Zi.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie International s'est disputé à Ponte Vedra Beach du 5 au .

La Danoise Caroline Wozniacki, numéro deux mondiale et favorite de l'épreuve, conserve son titre acquis l'année précédente sur la terre battue floridienne ; pour ce faire, elle dispose en finale d'Olga Govortsova, tombeuse notamment d'Alona Bondarenko et de Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Yan Zi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Ponte Vedra Beach
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2010
Ponte Vedra Beach
Sport en Floride en 2010
Tennis en avril 2010
Tennis aux États-Unis en 2010